

Astronomia
 8824 Genta – asteroide della fascia principale

Persone
 Carlo Genta – giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano
 Gabriella Genta – doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Gérald Genta – progettista e gioielliere svizzero
 Giuliana Genta – architetto italiana
 Mario Genta – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Oreste Genta – generale e aviatore italiano
 Renzo Genta – regista cinematografico e sceneggiatore italiano